Straken steht für:
 Straken, Bergschlucht in der Lößnitz, in der Stadt Radebeul im Landkreis Meißen, Sachsen
 Straken (Berggasse), Weg in Radebeul-Oberlößnitz und -Wahnsdorf, der als Berggasse durch den Straken führt

Siehe auch:
 Stråken, See in Jönköpings län, Schweden